Уилмар (Арканзас) — город в округе Дрю, штат Арканзас, США.
 Уилмар (город, Миннесота) — город в округе Кандийохай, штат Миннесота, США.
 Уилмар (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Кандийохай, Миннесота, США.